Казый

 Кади () /qaðj/ — шариатский судья.
 Казый — ногайский мурза, основатель Малой Ногайской Орды.